Jest to alternatywna nazwa:
 inteligencji płynnej
 czynnika Landego – pojęcie z mechaniki kwantowej